Die Saison 2007/08 war die zwölfte reguläre Saison der Ligue Nord-Américaine de Hockey (bis 2003 Ligue de hockey semi-professionnelle de Québec; bis 2004 Ligue de hockey senior majeur du Québec). Die acht Teams absolvierten in der regulären Saison je 52 Begegnungen. Das punktbeste Team der regulären Saison waren die Top Design de Saint-Hyacinthe, während die Caron & Guay de Trois-Rivières in den Play-offs zum ersten Mal die Coupe Futura gewannen.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen: 
 Die Prolab de Thetford Mines änderten ihren Namen in Isothermic de Thetford Mines.

Reguläre Saison

Abschlusstabelle 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Coupe Futura-Playoffs

Vergebene Trophäen

Weblinks 
 Statistiken bei hockeydb.com (engl.)

2007/08
Eishockeysaison 2007/08